Сидар-Милс (город, Миннесота) — город в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Сидар-Милс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Микер, Миннесота, США.